Vata (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie van de loopkevers
Vata (voetballer), een Angolees voetballer
Vata (spiritualiteit), een basisconcept van de Ayurvedische geneeskunde